Илья Фёдорович Тимковский (1773—1853) — юрист, профессор и декан нравственного факультета Харьковского университета.

Биография 
Родился в Переяславе-Хмельницком  года в семье мелкого чиновника. Брат филолога Р. Ф. Тимковского и дипломата Е. Ф. Тимковского. Сестра, Гликерия (1788—1829) вышла замуж за Максимовича — их сын М. А. Максимович.

Четыре года обучался дома, затем вместе с сестрой и братьями — в частной школе при женском Благовещенском монастыре. Учился в Переяславской семинарии (1781—1785), затем Киевско-Могилянской академии (1785—1789) и в Московском университете. Обучаясь в Москве он получил за представленные сочинения 2 серебряные медали, в 1790 и 1792 годах — на философском факультете; затем — серебряную и золотую, в 1793 и 1795 годах — на юридическом факультете, который окончил в 1796 году. Увлекаясь правоведением, Тимковский, кроме того, будучи студентом, помещал свои стихи и статьи в прозе, как переводные, так и оригинальные, в газетах и журналах того времени (за подписью И-я, Тмквск).

По окончании университета уехал в Санкт-Петербург. 7 февраля 1797 года был назначен преподавателем российского правоведения в сенатский юнкерский институт, а в 1801 году определён секретарем Сената. Здесь им составлено было «Систематическое расположение законов российских», — первый опыт систематизации русских законов. За это сочинение он в августе 1802 году получил бриллиантовый перстень.

В 1802 году он, занял должность юрисконсульта при департаменте министерства юстиции и составил проект третейского совестного суда. В этой должности Tимкоский пробыл около 4 месяцев: в январе 1803 года он получил два предложения: одно от Дерптского университета, другое от назначенного попечителем Харьковского учебного округа графа С. О. Потоцкого — профессором Харьковского университета, который ещё только предстояло открыть. Приняв последнее предложение, он вместе с тем принял обязанности визитатора учебных заведений Харьковского округа. В июне 1803 года Тимковский переселился в Харьков, где деятельно участвовал в подготовке открытия университета.

В университете он преподавал гражданское и уголовное право, законы и форму судопроизводства российского, а временно, кроме того, «всеобщую словесность на правилах эстетики и ученую историю в отделении филологических и словесных наук». При содействии Тимковского, проводившего ревизии учебных заведений Харьковского округа, были устроены Харьковская, Черниговская, Екатеринославская, Воронежская, Новгород-Северская, Таганрогская и Одесская гимназии и уездные училища в тех же губерниях. И. Ф. Тимковский состоял членом правления университета, членом училищного и цензурного комитетов; кроме того в 1807, 1810 и 1811 годах он был деканом отделения нравственно-политических наук.

За время службы при университете были напечатаны три его речи: «О бывших в России поместьях и поместном праве» (Харьков 1811), «О применении знаний к состоянию и цели государства» (Харьков, 1808), также лингвистический труд «Опытный способ к философическому познанию российского языка» (Харьков, 1811).

18 декабря 1804 года Харьковский университет, а 30 июня 1805 года Московский  университет признали его доктором прав honoris causa.

По сообщению К. Ю. Лаппо-Данилевского 29 августа 1811 года Тимковский был уволен по причине болезни на год с сохранением жалованья, а 2 сентября 1813 года «по причине неизлеченной болезни и поданного вторичного прошения» уволен «с пенсиею в год по тысяче рублей».

Оставив службу в университете он был избран глуховским уездным судьёй (1818—1821), а в августе 1825 года назначен директором Новгород-Северской гимназии.

Успешная педагогическая деятельность Тимковского побудила, в 1834 году, попечителя вновь образованного Киевского учебного округа Е. Ф. фон Брадке предложить ему занять место директора Нежинского лицея, но предложение не было принято. Окончательно он вышел в отставку в 1838 году; предписанием от  был уволен с пенсией 2000 рублей и с «пожалованием в одной из великорусских губерний имением в количестве 1000 десятин». 

После отставки поселился в своем имении Турановка (Черниговская губерния), где занимался писанием воспоминаний, а также сельским хозяйством; опубликовал статью по проблемам пчеловодства. Здесь, в родовом поместье, 15 февраля 1853 года он и скончался.

В бумагах его было обнаружено указание на сочинение, написанное Тимковским на латинском языке в бытность его в Харьковском университете: «Сравнение юстиниановых законов с российскими», за которое Гёттингенское учёное общество избрало его своим членом в 1809 году, причём осталось невыясненным время и место его издания.

Научные труды 
 Систематическое расположение законов российских (1802)
 Опытный способ к философическому познанию российского языка (1811)

Литературные труды 
 «Взгляд на самого себя. 20 июля 1796» (1796)
  «Записки» («Москвитянин» 1852 и 1853: «Русский архив», 1874)
 «Судья и парадоксы» («Москвитянин», 1855);
 «О Даждь-Боге» («Москвитянин», 1855)
 «О состоянии пчеловодства в Черниговской губ.» («Москвитянин», 1853, № 19).

Примечания

Литература 
 
 
 Шугуров Н. В. Илья Федорович Тимковский, педагог прошлого времени. — «Киевская старина». — 1891. — № 8—10
 Максимович М. А. Воспоминание о Тимковских. «Киевская старина». — 1898. — № 11
 Булахов М. Г. Тимковский Илья Федорович.// Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь, Т. 1. Минск, 1976.

Ссылки 
 
 

Юристы Российской империи
Выпускники Киево-Могилянской академии
Преподаватели Императорского Харьковского университета